North Adams kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
North Adams (Massachusetts)
North Adams (Michigan)